Klecker ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Klecker, österreichische Rennrodlerin
 Denise Klecker (* 1972), deutsche Feldhockeyspielerin
 Elisabeth Klecker (* 1960), österreichische Klassische Philologin
 Hans Klecker (* 1948), deutscher Mundartdichter
 Joe Klecker (* 1996), US-amerikanischer Langstreckenläufer
 Trude Klecker (* 1926), österreichische Skirennläuferin

Siehe auch:

 Kleckers